Катери́нинська ву́лиця — назва вулиць у різних населених пунктах колишньої Російської імперії.

Сучасні назви 
 Катерининська вулиця — вулиця у місті Одеса.
 Катерининська вулиця — вулиця у місті Харків.

Колишні назви 
 Катерининська вулиця — колишня назва Липської вулиці в Києві.
 Катерининська вулиця — колишня назва проспекту Миру у місті Маріуполь.
 Катерининська вулиця — колишня назва вулиці Леніна у місті Севастополь.

Див. також 
 Катерининська площа

Вулиці, названі на честь людей